144-й отдельный гвардейский батальон связи — воинское подразделение РККА во время Великой Отечественной войны.

История 

В действующей армии с 17.06.1944 года по 09.08.1944 года и с 21.02.1945 по 11.05.1945 года.

Входил в состав 37-го гвардейского стрелкового Свирского Краснознамённого корпуса.

Ссылки 
 Стрелковые и воздушно-десантные корпуса РККА 1941-1945 гг.
 Перечень № 22 отдельных батальонов, дивизионов, рот, колонн и отрядов связи, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Соединения связи СССР во время Великой Отечественной войны
Гвардейские батальоны
Батальоны связи